Stinkkohl steht für:

 Scheinkalla (Lysichiton), Pflanzengattung in der Familie Aronstabgewächse
 Amerikanischer Stinktierkohl (Lysichiton americanus), Pflanzenart in der Gattung Scheinkalla
 Symplocarpus foetidus, Pflanzenart in der Gattung Symplocarpus